Lipoveni ist der Name mehrerer Ortschaften:

 Lipoveni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava, Rumänien
 Lipoveni (Cimișlia), Gemeinde im Rajon Cimișlia, Republik Moldau